Gazpacho peut désigner :

Gazpacho, un groupe de musique norvégien;
Gazpacho, un potage de légumes.